Mišljenovac je lahko:
 Mišljenovac, Hrvaška
 Mišljenovac, Srbija